Högholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högholmarna, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Högholmarna (Kumlinge, Åland),  (14 ha)
 Högholmarna, Salo, Egentliga Finland,

Se även
Högholm
Högholmen (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar